Detta är en lista över de 433 kommunerna i departementet Aube i Frankrike.

Aube
Kommuner Aube